

Пожарно-технический минимум, ПТМ, меры пожарной безопасности — минимальный уровень знаний о пожарной безопасности, изучаемый сотрудниками всех предприятий России

Определение 
Пожарно-технический минимум (ПТМ) — обязательный минимум знаний пожарной безопасности у работников организации на любом предприятии (действия при пожаре, использование огнетушителя, свойства горючих материалов и прочее).

Обучение ПТМ может проводиться без отрыва от производства или с отрывом от производства.
С отрывом от производства обучение проходят руководители организаций и лица, ответственные за пожарную безопасность на предприятии.
Без отрыва от производства обучение ПТМ проходят все остальные сотрудники предприятий, обучение проводится непосредственно руководителем и/или ответственным за пожарную безопасность.

Обучение с отрывом от производства подтверждается свидетельством о прохождении курса «Противопожарная безопасность объектов». Обучение проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, может осуществляться любой организацией, имеющей право на образовательную деятельность, то есть имеющей лицензию на образовательную деятельность.

Курс ПТМ проводится на протяжении месяца после того, как работник принят на работу. Дальше работникам надо будет освежать знания 1 раз в 3 года.

Специалисты, которые работают с огнем и взрывоопасными предметами, проходят ПТМ 1 раз в год.

Данные меры регламентированы:  Статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 12.11.2016) «О лицензировании образовательной деятельности» («Положение о лицензировании образовательной деятельности»);

Состав 

Обучающийся должен прочитать инструкцию пожарной безопасности предприятия, на котором он работает.

Выдержки из приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объёме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

33. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины «пожарная безопасность», имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.

34. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на её руководителя.

35. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

36. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:
 руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;
 работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;
 руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
 руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
 работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
 водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;
 иные категории работников (граждан) по решению руководителя…

Ссылки 
 Статья 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:
 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности „Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций“»

Примечания 

Пожарная безопасность